Westfield kan avse:

 Westfield Sportscars – en brittisk biltillverkare
 Westfield College – ett tidigare integrerat college vid University of London
 Westfield Group – ett klädesföretag som äger shoppinggallerior i flera länder
 Westfields FC – en fotbollsklubb i Hereford i Storbritannien

Geografi

Storbritannien
 Westfield, Angus – en ort i Angus, Skottland
 Westfield, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Westfield, East Sussex – en ort och civil parish i East Sussex, England
 Westfield, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Westfield, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Westfield, Highland – en ort i Highland, Skottland
 Westfield, Kirklees – en ort i Kirklees, West Yorkshire, England
 Westfield, Leeds – en ort i Leeds, West Yorkshire, England
 Westfield, Norfolk – en ort i Norfolk, England
 Westfield, North Lanarkshire – en ort i North Lanarkshire, Skottland
 Westfield, North Yorkshire – en ort i Redcar and Cleveland, North Yorkshire, England
 Westfield, Somerset – en by och en civil parish i Bath and North East Somerset
 Westfield, South Yorkshire – en ort i Sheffield, South Yorkshire, England
 Westfield, Surrey – en ort i Surrey, England
 Westfield, West Lothian – en ort i West Lothian, Skottland

USA
Westfield, Indiana, en stad i Hamilton County
Westfield, Massachusetts
Westfield, New Jersey
Westfield, Vermont
Westfield Center, Ohio

Se även
Westfield River